Piège sur Internet est un roman policier de Gérard Delteil paru en 1996.
Piège sur Internet est un téléfilm américain réalisé par Bill L. Norton, sorti en 1998.
Piège sur Internet est un film américain réalisé par Mark L. Lester, sorti en 2002.